Ща́сний — українське прізвище.

Відомі носії:

 Щасний Соломон — український фольклорист 19 століття.
 Щасний Сергій Михайлович (1875, Петербург — 1943) — мікробіолог й епідеміолог українського роду.

Українські прізвища